Istmo – sottile lingua di terra
Istmo – concetto formulato da Fernand Braudel
Istmo – film del 2020 diretto da Carlo Fenizi